Карл I Лотарингский (953 — ок. 993) — один из последних представителей королевского дома Каролингов, младший брат короля Лотаря.
 Карл II Лотарингский (1364—1431) — герцог Лотарингии (с 1390).
 Карл III Лотарингский (1543 −1608) — герцог Лотарингии (с 1545 года до своей смерти).
 Карл IV Лотарингский (1604—1675) — герцог Лотарингии (с 1625).
 Карл V Лотарингский (1643—1690) — герцог, имперский фельдмаршал, с 1675 — титулярный герцог Лотарингии (оккупированной войсками французского короля Людовика XIV).